Eimert ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Eimert (* 1944), deutsche Kunsthistorikerin
 Herbert Eimert (1897–1972), deutscher Komponist